Pucciniales är en ordning av svampar. Pucciniales ingår i klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pucciniales